Деннис-мучитель ()

 Деннис-мучитель (фильм, 1987) — США
 Деннис-мучитель (фильм, 1993) — США
 Деннис-мучитель (телесериал) — США, 1959
 Деннис-мучитель (мультсериал, 1986) — Канада / США / Франция / Япония
 Деннис-мучитель (мультсериал, 1996) — Великобритания